Костромская — станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу.

История 

Открыта в 1921 году в составе пускового участка Холмск (Кита-Маока) — Чехов (Нода) под названием . Ранее (до 2000-х годов) имела путевое развитие. Так же от станции, во времена Карафуто, отходила лесовозная узкоколейная железная дорога и на станции перегружался лес.

Описание 

В настоящее время все пути, кроме главного, разобраны, осталось только нерабочее здание вокзала, находящееся в плачевном состоянии.

Деятельность 

По состоянию на декабрь 2016 года платформа обслуживает 3 пары пригородных дизельных поездов Холмск-Северный — Чехов и Холмск-Северный — Чехов — Томари. До 2000-х годов станция могла производить скрещивание поездов.

Ссылки 
 Расписание поездов в проекте unla.webservis.ru
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области